Алан () — польский дворянский герб.

Происхождение 
Герб происхождения британского. Принадлежал иностранному роду, в XVIII веке признанному в польском дворянстве.

Описание

Роды — носители герба 
Алан, Аллан, Аллен.

Примечания

Литература 
 
 
 

Польские дворянские гербы
Гербы с нашлемниками в виде собак
Гербы с изображением пятиконечных звёзд